Villamor puede referirse a:
 Villamor (Asturias), pueblo de la parroquia de Las Morteras, en Somiedo (Asturias).
 Villamor (Burgos), localidad y entidad local menor del municipio de Medina de Pomar, en Burgos, Castilla y León.
 Villamor (La Coruña), parroquia española del municipio de Toques, provincia de La Coruña, Galicia.
 Villamor de Abaixo, lugar español de la parroquia de Villamor, del municipio de Toques, provincia de La Coruña, Galicia.
 Villamor de Arriba, aldea española de la parroquia de Villamor, del municipio de Toques, provincia de La Coruña, Galicia.
 Villamor de Cadozos, localidad del municipio de Bermillo de Sayago, en Zamora, Castilla y León.
 Villamor de la Ladre, localidad del municipio de Bermillo de Sayago, en Zamora, Castilla y León.
 Villamor de los Escuderos, municipio de la provincia de Zamora, Castilla y León.
 Villamor de Órbigo, localidad del municipio de Santa Marina del Rey, en la provincia de León, Castilla y León.